La denominación Instituto Nacional de Colonización puede hacer referencia a:
 el Instituto Nacional de Colonización (España);
 el Instituto Nacional de Colonización (Uruguay).